Oldroyd ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Oldroyd (* 1966), englischer Fußballspieler
 David R. Oldroyd (1936–2014), australischer Wissenschaftshistoriker und Geologe
 James G. Oldroyd (1921–1982), britischer angewandter Mathematiker und Rheologe
 William Oldroyd (* 1979), britischer Film- und Theaterregisseur

Sonstiges:
 Oldroyd Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika